Runaway kan syfta på:

Litteratur
 Runaway (bok) – en novellsamling av Alice Munro

Film
 Runaway! – en film gjord för TV
 Runaway (film, 1984) – en film med Tom Selleck
 Runaway (film, 2005) – en film med Aaron Stanford och Robin Tunney
 The Runaways (film) – en film från 2010 om bandet med samma namn

Musik

Artister
 The Runaways – en amerikansk tjejgrupp under 1970-talet

Album
 Runaway (album av Carola)
 Runaway (album av Jim Carroll)
 Runaway (album av Wishbone Ash)
 The Runaways (album) – av The Runaways

Sånger 
 Runaway (Kanye West-låt) – sång av Kanye West
 Runaway (Darin Zanyar-låt) – sång av Darin Zanyar
 Runaway (Del Shannon-låt) – sång av Del Shannon
 Runaway (Bon Jovi-låt) – sång av Bon Jovi
 Runaway (The Corrs-låt) – sång av The Corr
 Runaway (Groove Coverage-låt) – sång av Groove Coverage
 Runaway (Janet Jackson-låt) – sång av Janet Jackson
 Runaway (Jamiroquai-låt) – sång av Jamiroquai
 Runaway (Ladytron-låt) – sång av Ladytron
 Runaway (Sahlene-låt) – framförd av Sahlene i Eurovision Song Contest 2002
 Runaway (sång av Avril Lavigne) – en sång inspelad av Avril Lavigne från albumet The Best Damn Thing
 Runaway (sång av Pink) – en sång inspelad av Pink från albumet I'm Not Dead
 Runaway (sång av Carola) – en sång inspelad av Carola från albumet Runaway
 The Runaways (sång av Anberlin) – en sång inspelad av Anberlin från albumet Never Take Friendship Personal
 Run Runaway – sång av Slade
 Runaway (Cecilia Kallin-låt) – debutsingel sjungen av Cecilia Kallin tidigare medlem i tjejgruppen Timoteij släppt 5 januari 2018

TV
 Runaway (TV-serie) – en amerikansk drama-TV-serie

Teater
 Runaways (musikal) – en Broadwaymusikal av Elizabeth Swados

Datorspel
 Runaway: A Road Adventure – ett datorspel
 Runaway 2: The Dream of The Turtle – videospel 2006

Se även
 Runaway Train
 Runaway Bride